El término Lanza hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Arma
Lanza, arma de asta compuesta por distintos materiales.
Lanza Goa'uld
Lanza larga
Lanza Sagrada
Lanza sumeria de Lugal, lanza de bronce de la civilización sumeria.
Qiang (lanza), término chino que designa una lanza.
Carro lanza agua, vehículo policial blindado.
Hasta (lanza), utilizada para ensartar.
Nudo esquimal para lanza, lazo Sitka o as de guía esquimal.

Literatura
Lanza en astillero, álbum antológico español de cómic de autor.

Herramienta
Lanza térmica, lanza de oxígeno, de fusión, o barra quemante, es una herramienta usada en demoliciones
Lanza extintora de corte, equipo compuesto por un compresor de alta presión y una lanza especial.

Publicaciones
Lanza (diario), periódico de Ciudad Real.

Apellido
Adelco Lanza
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo
Aquiles Lanza
Cosme Damiano Lanza, pianista, clavecinista y compositor italiano.
Damián Lanza
Gioacchino Lanza Tomasi
Giuseppe Lanza del Vasto
Gregorio García Lanza
Jorge Lanza, recitador criollo
José Miguel Lanza, líder guerrillero altoperuano.
Manuel Victorio García Lanza
Mariano Gutiérrez-Lanza
Mario Lanza
Silverio Lanza

Además
Lanza (impuesto), contribución pecuniaria que sustituyó a la obligación de los nobles de Castilla de aportar lanzas o soldados para las expediciones militares.
Acuerdo de Boiso Lanza, conjunto de exigencias impuestas por las Fuerzas Armadas de Uruguay.